Рахимбаев — фамилия; имеет женскую форму Рахимбаева.
 Рахимбаев, Абдулло Рахимбаевич (1896—1938) — советский партийный и государственный деятель, председатель СНК Таджикской ССР (1933—1937).
 Рахимбаев, Айдын Жумадилович (род. 1972) — казахстанский предприниматель и пилот президентского клуба Astana Motorsports.
 Рахимбаев, Избасар Рахимбаевич (род. 1937) — советский и казахстанский учёный, академик НАН РК.